Paulo Ramos (Maranhão), município brasileiro do estado do Maranhão;
 Paulo Ramos (futebolista), futebolista brasileiro que atuava como meia;
 Paulo Ramos (jornalista), jornalista brasileiro especializado em quadrinhos;
 Paulo Ramos (ator), ator, produtor, figurinista, cenógrafo, roteirista, artista plástico e professor de artes cénicas brasileiro;
 Paulo Martins de Sousa Ramos, político brasileiro, governador do Maranhão entre 1936 e 1945;
 Paulo Sérgio Ramos Barboza, político brasileiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro de 1987 a 1995 e, desde 1999, deputado estadual.

Ver também
 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos